chloroaceton, CH3C(O)CH2Cl
epichlorohydryna,